Det 16:de Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1963/1964, mästerskapet avgjordes från 24 november 1963 till 8 mars 1964. Vinnare blev Dynamo Moskva.

Mästerskapet avgjordes i ett gruppspel där de 16 lagen mötte varande 1 gång hemma och borta.

Sovjetiska mästerskapet

Klass A

Klass B
Avgjordes i Nizjnij Novgorod, 21 februari - 2 mars 1964. Vinnaren + 4 lag kvalificerade sig till Klass A:1 eller A:2.

1963 i Sovjetunionen
1964 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1963/1964